Stradom − dzielnica Częstochowy
 Stradom − część Krakowa
 Stradom − potoczna nazwa ulica Stradomskiej w Krakowie
 Stradom − firma włókiennicza w Częstochowie
 Stradom Częstochowa – klub piłkarski

Zobacz też 
 Stradomka